Kuhlmannsche Villa steht für:

 Kuhlmannsche Villa (Alfeld), Wohngebäude an der Holzer Straße Ecke Hildesheimer Straße
 Kuhlmannsche Villa (Neustadt am Rübenberge), denkmalgeschützte Fabrikantenvilla der 1850er Jahre, auch als Villa Windsor bezeichnet, siehe Hüttenplatz 1 (Neustadt am Rübenberge)